Wasserfassen bezeichnet 

 im Schwimmsport das Aufbauen des Wasserdruckes an Handinnenfläche und Unterarm, bevor der eigentliche Armzug beginnt. Bei diesem Vorgang wird bei maximaler Armstreckung die Hand senkrecht zur Schwimmrichtung angestellt und dadurch höherer Wassergegendruck aufgebaut. Je höher dieser Gegendruck, desto effizienter ist der Zug.
 im Rudersport in ähnlicher Weise das Eintauchen des Ruderblatts in die Wasseroberfläche vor dem Durchzug für die Vorwärtsbewegung. 
 bei Eisenbahnen den Vorgang des Betankens einer Dampflokomotive mit Wasser.
 allgemein Vorgänge, bei denen Wasser mit einem Behälter aufgenommen wird.